Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „32”:

Wojska Polskiego
 32 Pułk Piechoty (1918-1939)
 32 Budziszyński Pułk Piechoty (1944-1950) → 32 Pułk Zmechanizowany

Sił Zbrojnych Monarchii Austro-Węgierskiej
 32 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) 
 32 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1901–1918) 
 32 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 32 Pułk Piechoty im. Hrabiego Bose (2 Turyngski) – sformowany 7 marca 1815, stacjonował w Meiningen, przyporządkowany do XI Korpusu

Armii Imperium Rosyjskiego
 32 Kremenczucki Pułk Piechoty